Jimmy Mundy (1907-1983) – musicista statunitense
 Jimmy Mundy (1948) – calciatore inglese